Le nom dUSS Chenango a été porté par deux navires de lUS Navy :

 l', un bateau à vapeur en service pendant la guerre civile américaine ;
 l', un pétrolier ravitailleur acquis en 1941. Il est alors converti en porte-avions d'escorte et entre en service en 1942.

Chenango